Асадора   (朝ドラ — "ранкова дорама") — торгова марка каналу Nihon Housou (NHK). Асадора — це ранкові серіали NHK. Асадори транслюють з понеділка по суботу о восьмій ранку за японським часом і тривають 15 хвилин без реклами. Аса (朝) означає "ранок", а дора (ドラ) — "драма" з англійської.
Асадори почали транслюватися з 1961 року. Першою асадорою став чорно-білий серіал "Донька та я", в якому зіграв Такеші Кітадзава. Найпопулярнішою асадорою вважається "Ошін"(Oshin), чиї рейтинги сягали 62%.
Зазвичай сюжет асадори оповідає про життя жінки, яка стикається з труднощами і долає їх на шляху до своєї мрії. Головну героїню NHK обирає на прослуховуваннях, в яких беруть участь кілька сотень учасниць.
Поточний серіал називається "Asa ga kita" (2015-2016).

Перелік усіх асадор 

Телесеріали Японії